72-Stunden-Aktion steht für:
 72-Stunden-Sozialaktion des BDKJ
 72-Stunden-Aktion (Landjugend) der niedersächsischen Landjugend